Pfarrkirche Bad Aussee steht für:

 Evangelische Pfarrkirche Bad Aussee
 Katholische Pfarrkirche Bad Aussee